Erh-tao Kou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Erdaogou He, vattendrag, Jilin, 
 Xia'erdao Gou, vattendrag, Jilin, 

Robotskapade Kinaförgreningar